Bozon ist der Familienname folgender Personen:
 Alicia Bozon (* 1984), französische Schwimmerin
 Céline Bozon (* 1975), französische Kamerafrau
 Charles Bozon (1932–1964), französischer Skifahrer
 Françoise Bozon (* 1963), französische Skirennläuferin
 Gilbert Bozon (1935–2007), französischer Schwimmer
 Louis Bozon (1899–??), französischer Bobsportler
 Nicole Bozon (13./14. Jahrhundert), Franziskaner und Schriftsteller anglonormannischer Sprache
 Philippe Bozon (* 1966), französischer Eishockeyspieler und -trainer
 Tim Bozon (* 1994), französischer Eishockeyspieler